§ 187 StGB steht für:

 Verleumdung (Deutschland), einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Hinderung der Bekämpfung einer Gemeingefahr, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch